Korenmetershuis (Gent)
 Korenmetershuisje (Amsterdam)

Zie ook 
 Korendragershuisje